Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Кімберлі По.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)
  Магдалена Малеєва (1-ше коло)
  Чанда Рубін (1-ше коло)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Bank of the West Classic 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996